Kossdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Kossdorff (* 1968), österreichische Journalistin und Autorin
 Jan Kossdorff (* 1974), österreichischer Schriftsteller
 Ucki Kossdorff (* 1947),  österreichische Bildhauerin und Keramikerin